Vasiliadis ist der Familienname folgender Personen:

 Sebastian Vasiliadis (* 1997), griechisch-deutscher Fußballspieler

Vasiliadis steht für:
 Vasiliadis (Unternehmen), griechische Maschinenfabrik

Siehe auch:
 Vasiliades